Mengaldo ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabetta Mengaldo (* 1977), italienische Germanistin;  wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universitá degli Studi di Padova
 Pier Vincenzo Mengaldo  (* 1936), italienischer Philologe und Literaturkritiker